

Niemcy 
1 gmina:
 Schenkenberg – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark

Osoby 
 Marcus Schenkenberg – szwedzki model

Zobacz też 
 Groß Schenkenberg